Ana Beatriz Martins Melo Rodrigues, conhecida como Jade Beatriz, (Fortaleza, 24 de agosto de 2001) é uma estudanta e ativista do movimento estudantil brasileiro, atual presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, eleita no 44º Congresso da entidade e primeira cearense a liderar a UBES. 

Jade Beatriz, como é conhecida, também é poeta e slammer. Nordestina, negra e periférica , estuda em cursinho popular e afirma pretender ser a primeira de sua família a acessar o ensino superior. É colunista do Notícia Preta, além de assinar artigos sobre Educação na imprensa nacional. Jade faz parte do movimento de juventude União da Juventude Socialista (UJS) e é filiada ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB).

Trajetória 
Nascida e criada no bairro Ellery, periferia de Fortaleza, é a mais velha de cinco filhos de um casal de faxineira e vendedor de frutas. Formada no ensino médio técnico estadual em Logística, teve toda sua formação na rede pública e se prepara em cursinho pré-vestibular popular. 

Começou a trajetória no movimento estudantil como fundadora e presidenta do grêmio Frida Khalo, na Escola Estadual de Formação Profissional Dona Creusa do Carmo Rocha. Antes de assumir a presidência da UBES, foi diretora de Cultura da Associação Cearense de Estudantes Secundaristas (ACES) a partir de 2019.  Em 2020, foi a candidata a vereadora mais jovem de Fortaleza.

Jade foi eleita para a direção da UBES pela chapa 'De mãos dadas para defender a escola e o Brasil' com 84,79% dos votos, no 44º Conubes, realizado em Brasília, que contou com a presença de 2 mil estudantes, considerado o maior da história da entidade em seus 73 anos de existência. 

Presidentes de organizações estudantis do Brasil
Feministas do Brasil
Membros do Partido Comunista do Brasil
Líderes estudantis do Brasil